Cofanetto – cassa di piccole dimensioni, spesso di materiale e fattura di qualità, utilizzata per contenere e salvaguardare oggetti ai quali viene attribuito un valore venale o affettivo
 Cofanetto – confezionamento, in cartone o altri materiali, per la vendita di prodotti (tipicamente opere letterarie, dischi di musica, DVD ecc.) altrimenti venduti singolarmente
 Cofanetto – formaggio tipico siciliano prodotto nella zona del monte Cofano (provincia di Trapani)